Ві(и)сковатов — російське прізвище. Відомі носії:

 Висковатов Василь Іванович (1779/80—1812) — російський математик.
 Висковатов Валеріан Олександрович (1845-1886) — російський письменник, перекладач, педагог, ботанік.
 Висковатов Олександр Васильович (1804—1858) — російський воєнний історик.
 Висковатов Степан Іванович (1786—1831) — російський драматург, поет, перекладач.
 Висковатов Павло Олександрович (1842—1905) — російський історик літератури, професор Дерптського університету (з 1874).

Російські прізвища